Ву́лиця Бу́чацька — вулиця в деяких населених пунктах України та Польщі. Назва — на честь міста Бучач Тернопільської области.

Вулиця Бучацька — вулиця в місті Чернівцях.
 Вулиця Бучацька — вулиця в місті Чорткові.
 Вулиця Бучацька — вулиця в селі Білобожниці Чортківського району Тернопільської области.

Вулиця Бучацька — вулиця в місті Вроцлаві.

Примітки 

Вулиці
Бучач